Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана — макроэкономический показатель,  отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории Республики Казахстан
.

ВВП Казахстана

ВВП по ППС 
На 2019 год Казахстан занимает 43 место в мире по ВВП по ППС с объёмом $9908 млрд

ВВП на душу населения 
Объём ВВП на душу населения за 2022 год в Казахстане равен 11331 долларам на человека (77-е место в мире)

См. также 
 Экономика Казахстана
 Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП
 Список областей и городов республиканского значения Казахстана по ВРП на душу населения

Примечания 

Экономика Казахстана